Kimborciszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Kimborciszki – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.